Constantin Popescu poate fi una din următoarele persoane:

 Constantin Popescu, un regizor și scenarist român.
 Constantin Popescu, un fost handbalist și antrenor român de handbal
 Constantin Popescu, un fost deputat din Parlamentul României